Edulis es nombre científico de especie dentro de diversos géneros botánicos como:
 Passiflora edulis, la planta cuyo fruto es el maracuyá.
 Boletus edulis, la seta comúnmente conocida como boleto.